Edda Barends (1942), Nederlands actrice
 Steven Barends (1915-2008), Nederlands schrijver

Zie ook 
 Barend (doorverwijspagina)
 Barendse (doorverwijspagina)